Чеченев:
 Чеченев, Вячеслав Владимирович (род. 1959) — советский игрок в хоккей на траве.
 Чеченев, Михаил Семёнович (1920—1993) — командир эскадрильи, Герой Советского Союза.